Vittorio Goretti (* 17. Juni 1939 in San Cesario sul Panaro; † 7. Juli 2016 in Pianoro) war ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Leben 
Er lehrte annähernd 30 Jahre lang Physik und Mathematik an einer höheren Schule in Bologna.

Er legte seinen Schwerpunkt in der Astronomie auf die Beobachtung und Entdeckung von Asteroiden an seiner privaten Sternwarte in Pianoro (IAU-Code 610) in der Provinz Bologna.

Im Zeitraum von 1996 bis 1999 identifizierte er zusammen mit Kollegen insgesamt 31 Asteroiden.

Der Asteroid (7801) Goretti wurde nach ihm benannt.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5. Auflage. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) (Voransicht bei Google Book Search)

Weblinks 
 Vittorio Goretti (mit Photo) (ital.)
 L'osservatorio astronomico di Pianoro (engl.)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1939
Gestorben 2016
Mann
Amateurastronom